Bob de Jong (schaatser), een Nederlandse schaatser
Bob de Jong (rallyrijder en programmamaker), een Nederlandse programmamaker, motorsportcommentator en -organisator en voormalig rallyrijder
Bob de Jong (korfballer), korfballer uit de korfballeague